2002 puede referirse a:

al año 2002;

2002 (álbum de Cusco) (1993);
2002 (álbum de Dr. Dre) (2001);
2002 (banda), dúo musical del género New Age, originarios de Estados Unidos.